Mellanklobb kan syfta på följande platser:

Åland 

 Mellanklobb (Vårdö, Åland), ö, 
 Mellanklobb (Saltvik, Åland), skär,

Se även
Mellanklobben